PHP-Fusion — система управления содержимым, созданная Ником Джонсом с использованием языка PHP и базы данных MySQL. PHP-Fusion поддерживает около десятка языков, помимо английского. Есть официальная поддержка форумов в России, на Украине, в Италии, Венгрии, Дании, а также поддержка клуба.

До версии 6 PHP-Fusion распространялся в соответствии с GNU General Public License версии 2, версии 7-9 лицензированы в соответствии с Affero General Public License 3.0.

Основатель PHP-Fusion Ник Джонс умер 4 января 2011 года в возрасте 38 лет.

Описание 
PHP-Fusion 9 имеет стандартный пакет плагинов:
 Новости
 Блог
 Форум
 ЧаВо
 Загрузки
 Web-ссылки
 Галерея
 Статьи
 Мини-чат
 Личные сообщения
 Темы
 Собственные страницы

PHP-Fusion предоставляет пользователям возможность расширить стандартный пакет с помощью плагинов. Загрузка, установка, управление этими плагинами производится очень легко. Некоторые плагины проходят аттестацию и могут быть найдены на официальном сайте. Кроме плагинов существуют модификации которые подразумевают изменение исходного кода системы.

Примечания

Ссылки 
 
 rusfusion.ru — официальный сайт русской поддержки PHP-Fusion

Свободные системы управления сайтами
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение с лицензией GNU AGPL